Бу́ханцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Буханцев, Кирилл Иванович (1919—1984) — советский военный деятель.
 Буханцев, Пётр Степанович (1908—1952) — сталинградский милиционер.

См. также 
 Буханцов